Stefan Garczyński (kasztelan rozprzański)
 Stefan Garczyński (ok. 1690–1755) – wojewoda poznański, autor pism politycznych
 Stefan Garczyński (1805–1833) –  poeta, przyjaciel Adama Mickiewicza
 Stefan Garczyński (1883–1923) – lekarz, oficer Wojska Polskiego
 Stefan Garczyński (1920–1993) – pisarz, publicysta, nauczyciel